Padikkal ist der Nachname folgender Personen:
 Devdutt Padikkal (* 2000), indischer Cricketspieler
 Jayaram Padikkal (1936–1997), indischer Polizeibeamter